Le vendredi  est le 140 jour de l’année 1831.

Naissances 
 Jean Baptiste Désiré Beauvais (décédé le  5 septembre 1896), entrepreneur danois.

Décès

Autres événements

Voir aussi 
 20 mai et mai 1831